Marcha turca puede referirse a:

 el tercer movimiento Alla Turca de la Sonata para piano n.º 11 del compositor y músico austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, también conocido como Rondo Alla Turca y «Marcha Turca»;
 la Marcha turca del compositor alemán Ludwig van Beethoven, que inspiró al compositor y músico electrónico francés Jean-Jacques Perrey para escribir el tema "The elephant never forgets", incluido en su LP "Moog Indigo" usado sin permiso del autor para presentar la serie de televisión mexicana El Chavo del 8.

ja:トルコ行進曲